Miejscowości i ich części w Polsce
 Kobiałki – część wsi Zawadka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, gminie Tokarnia
 Kobiałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna
 Kobiałki – osada wsi Bukówka w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

 Inne
 Kobiałki – przystanek kolejowy w Kobiałkach, w województwie lubelskim, w Polsce

 Zobacz też
 Kobiałka
 Stare Kobiałki